V této tabulce je uveden kompletní výčet katastrálních území okresu Louny, včetně rozlohy a sídel, které na nich leží.

Celková výměra 1117,73 km2

Poznámky

Externí odkazy 
 Vyhledávání katastrálních území v RÚIAN
Geografie okresu Louny
Louny
Katastr